Ма́рис По́йканс (, род. 11 ноября 1962 в Видрижах) — советский латвийский бобслеист, бронзовый призёр чемпионата Европы 1990 года; первый советский бобслеист — обладатель Кубка мира по бобслею (выигрывал его в сезоне 1985/1986 среди экипажей-двоек и в сезоне 1989/1990 в комбинации). Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Дебютировал в бобслее в 1980-е годы, когда этот вид спорта начал развиваться в СССР. Выступал за клубы «Труд» (1980—1985), «Динамо» (1986—1991) и спортивном клубе полиции (1992—1994). Окончил Латвийский ГИФК в 1987 году.

Участвовал в зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево и занял 6-е место в соревновании экипажей-четвёрок (разгоняющий в экипаже Яниса Кипурса), на тех же играх работал комментатором ЦТ СССР вместе с А. Малявиным. На следующей Олимпиаде в Калгари в гонках четвёрок его экипаж стал пятым. На Кубках мира Пойканс завоёвывал в общем зачёте золотые медали в двойках (1985/1986, с Иваром Берзупсом) и комбинации (1989/1990), а также завоёвывал в сезоне 1989/1990 серебряные медали в четвёрках и бронзовые в двойках. В 1990 году в паре с Андреем Гороховым завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в Инсбруке.

На внутренних соревнованиях — серебряный (двойки) и бронзовый (четвёрки) призёр чемпионата СССР 1987 года, победитель Зимней Спартакиады народов СССР 1986 (двойки и четвёрки), 1990 (четвёрки). Обладатель Кубка СССР 1989 (двойка, в паре с разгоняющим Г. Тимма). Чемпион Латвийской ССР 1988 года, чемпион Латвии 1996 года. Участвовал во внутрилатвийских соревнованиях после завершения международной карьеры, последний раз выступил на Латвийской Олимпиаде 2005 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бобслеисты СССР
Бобслеисты Латвии
Обладатели Кубка мира по бобслею
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года